Baimiao Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Baimiao (socken i Kina, Henan), 
 Baimiao (socken i Kina, Sichuan, lat 31,97, long 107,02), 

Robotskapade Kinaförgreningar